Slavin, apellido, puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Personas 
 Danny Slavin (1973 - ): actor estadounidense.
 Jane Slavin (1970 -): actriz y autora inglesa.
 John Slavin: futbolista escocés.
 Jonathan Slavin: actor estadounidense.
 Julia Slavin: escritor estadounidense de cuentos y novelista.
 José Slavin (1933-1977): actor argentino.
 Mark Slavin (1954–1972): luchador israelí.
 Morris Slavin (1913–2006): historiador estadounidense y activista.
 Neal Slavin (1941 -): fotógrafo estadounidense y director de cine.
 Randall Slavin (1969 -): actor estadounidense.
 Robert Slavin: psicólogo estadounidense.
 Wanja Slavin (1982 -): compositor y saxofonista alemán.

Autores de nombres científicos 
 A.D.Slavin - Arthur Daniel Slavin 1903-1973.
 Slavin - Bernard Henry Slavin 1873-1960.

Geografía 
 Slavín: monumento y cementerio militar, Bratislava.

 Slavin: monumento en el cementerio de Vysehrad, Praga.

 Slavin: (en serbio cirílico: ): ciudad de Bosnia Herzegovina.